Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ben Ellwood che ha battuto in finale Nick Weal 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Dick Norman (semifinali)
 Patrick Baur (secondo turno)
 Danny Sapsford (secondo turno)
 Peter Tramacchi (quarti di finale)

 Noam Behr (primo turno)
 Chris Haggard (secondo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)
 Sander Groen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1996